Ez a lista az Emerald City című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1 évad után végleg befejeződött 2017. március 3.-án. Magyarországon a sorozatot a AMC sugározta.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái